Thibodaux steht für:

 Thibodaux (Louisiana), Kleinstadt im Lafourche Parish
 Henry S. Thibodaux (1769–1827), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Thibaudeau
 Thibodeau
 Thibodeaux